Pagels ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Pagels (1878–1966), deutsch-chilenischer Seemann
 Elaine Pagels (* 1943), US-amerikanische Theologin
 Ernst Pagels (1913–2007), deutscher Gärtner und Pflanzenzüchter
 Eva Pagels (* 1954), deutsche Hockey-Nationalspielerin
 Heinrich Pagels (1836–1912), Lübecker Unternehmer
 Heinz Pagels (1939–1988), US-amerikanischer Physiker; Ehemann von Elaine Pagels
 Hermann Joachim Pagels (1876–1959),  deutscher Bildhauer
 Jürgen Pagels (1925–2010), deutsch-amerikanischer Tänzer, Choreograph und Hochschullehrer
 Walter Pagels (1901–1977), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher und Landessuperintendent

Pagels steht für:

 (3807) Pagels, nach Heinz Pagels benannter Asteroid